Municipio de Benton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Benton (condado de Faulkner, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner. 
 Municipio de Benton (condado de Fulton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Fulton. 
 Municipio de Benton (condado de McCook, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de McCook. 
 Municipio de Benton (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha. 
 Municipio de Benton (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink. 
 Municipio de Benton (condado de Franklin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Franklin. 
 Municipio de Benton (condado de Lake, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lake. 
 Municipio de Benton (condado de Elkhart, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Elkhart. 
 Municipio de Benton (condado de Monroe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Monroe. 
 Municipio de Benton (condado de Benton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Benton. 
 Municipio de Benton (condado de Cass, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cass. 
 Municipio de Benton (condado de Des Moines, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Des Moines. 
 Municipio de Benton (condado de Fremont, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fremont. 
 Municipio de Benton (condado de Keokuk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Keokuk. 
 Municipio de Benton (condado de Lucas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lucas. 
 Municipio de Benton (condado de Ringgold, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ringgold. 
 Municipio de Benton (condado de Taylor, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Taylor. 
 Municipio de Benton (condado de Wayne, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wayne. 
 Municipio de Benton (condado de Atchison, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Atchison. 
 Municipio de Benton (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler. 
 Municipio de Benton (condado de Hodgeman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Hodgeman. 
 Municipio de Benton (condado de Berrien, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Berrien. 
 Municipio de Benton (condado de Cheboygan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cheboygan. 
 Municipio de Benton (condado de Eaton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Eaton. 
 Municipio de Benton (condado de Carver, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carver. 
 Municipio de Benton (condado de Adair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Adair. 
 Municipio de Benton (condado de Andrew, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Andrew. 
 Municipio de Benton (condado de Atchison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Atchison.
 Municipio de Benton (condado de Cedar, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cedar. 
 Municipio de Benton (condado de Crawford, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Crawford. 
 Municipio de Benton (condado de Daviess, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Daviess. 
 Municipio de Benton (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas. 
 Municipio de Benton (condado de Holt, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Holt. 
 Municipio de Benton (condado de Howell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Howell. 
 Municipio de Benton (condado de Knox, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Knox. 
 Municipio de Benton (condado de Linn, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Linn. 
 Municipio de Benton (condado de Newton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Newton. 
 Municipio de Benton (condado de Osage, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Osage. 
 Municipio de Benton (condado de Wayne, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Wayne. 
 Municipio de Benton (condado de Webster, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Webster. 
 Municipio de Benton (condado de Hocking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hocking. 
 Municipio de Benton (condado de Monroe, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Monroe. 
 Municipio de Benton (condado de Ottawa, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ottawa. 
 Municipio de Benton (condado de Paulding, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Paulding. 
 Municipio de Benton (condado de Pike, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pike. 
 Municipio de Benton (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia. 
 Municipio de Benton (condado de Lackawanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lackawanna.